Див. 

Аріадна Кузнецова: 

 Відомі представники 
 Кузнєцова Аріадна Іванівна (1932-2015) — радянський лінгвіст, доктор наук, професор.
 Кузнєцова Аріадна Миколаївна (. 1935) — актриса, режисер-педагог. Сторінки зі списками однофамільців-тезок